El término Enrique Guzmán  puede referirse:

 a Enrique Guzmán (1943-), cantante y actor venezolano-mexicano;
 a Enrique Guzmán (1952-1986), pintor mexicano;
 a Enrique Guzmán y Valle (1854-1923), químico y catedrático peruano;
 a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en Perú.